Фомвихан (Пхомвиха́н) — фамилия лаосского происхождения. Известные носители:
 Фомвихан, Кейсон (1920—1992) — лаосский политический деятель, руководитель Лаоса с 1975 по 1992 год.
 Фомвихан, Тхонгсаван (род. 1964) — лаосский дипломат, Посол Лаоса в РФ (2003—2009), Украине и Белоруссии (по совмест.; 2004—2009), во Вьетнаме (с 2015).